Hans Ebeling ist der Name folgender Personen:
* Hans Ebeling (Publizist) (1897–1968), deutscher Publizist
 Hans Ebeling (Geschichtsdidaktiker) (1906–1967), deutscher Historiker und Geschichtsdidaktiker
 Hans Ebeling (Philosoph) (* 1939), deutscher Philosoph
 Hans-Heinrich Ebeling (1954–2016), deutscher Historiker und Archivar
 Hans-Wilhelm Ebeling (1934–2021), deutscher Pfarrer und Politiker (DSU)

Siehe auch:
 Johann Ebeling